

Лодердейл-Лейкс — місто, штат Флорида
 Лодердейл-Лейкс — переписна місцевість, штат Вісконсин